Sastrow ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Sastrow (1520–1603), autobiographischer Schriftsteller
 Johannes Sastrow (1515–1545), pommerscher Rechtsgelehrter, Dompropst und Poeta Laureatus